

Cinema 
 Carousel –  film del 1956 diretto da Henry King

Fotografia 
 Carousel – proiettore per diapositive Kodak prodotto nei primi anni sessanta

Musica 
 Carousel – gruppo musicale lettone
 Carousel – album degli Annie Hall del 2009
 Carousel – singolo di Melanie Martinez del 2014

Teatro 
 Carousel – musical di Rodgers e Hammerstein del 1945